Liechtenstein:
 Schellenberg – miejscowość

Niemcy:
 Schellenberg – dzielnica Deggendorfu
 Augustusburg – dawna nazwa

Osoby:
 Walter Schellenberg – szef wywiadu SS
 John L. Schellenberg – kanadyjski filozof religii

Zobacz też:
 Hellenhahn-Schellenberg